Heidelberg ist der Name folgender Orte:

in Europa:
 Heidelberg, kreisfreie Stadt in Baden-Württemberg mit dem Heidelberger Schloss (Ruine)
 Heidelberg (Groß Pankow), Gemeindeteil von Groß Pankow (Prignitz), Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Heidelberg (Seiffen), Ortsteil der Gemeinde Seiffen/Erzgebirge, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Heidelberg, Weiler mit dem Schloss Heidelberg (Thurgau) in der Gemeinde Hohentannen, Kanton Thurgau
 Heidelberg, Weiler in der Gemeinde Zedelgem, Bezirk Brügge, Westflandern, Belgien

in Nordamerika:
 Heidelberg (Ontario), Regional Municipality of Waterloo, Kanada
 Heidelberg (Kentucky), USA
 Heidelberg (Minnesota), USA
 Heidelberg (Mississippi), USA
 Heidelberg (Pennsylvania), USA
 Heidelberg (Texas), USA
 Heidelberg Beach, gemeindefreie Siedlung im Erie County (Ohio), USA
 Heidelberg Estates, Ortsteil von Salem (Virginia), USA
 Heidelberg Township, Lower Heidelberg Township, South Heidelberg Township und North Heidelberg Township im Berks County, Pennsylvania, USA
 Heidelberg Township, Lebanon County, Pennsylvania, USA
 Heidelberg Township, Lehigh County, Pennsylvania, USA
 Heidelberg Township, York County, Pennsylvania, USA
in Afrika:
 Heidelberg (Gauteng), Südafrika
 Heidelberg (Westkap), Südafrika
in Australien und Ozeanien:
 Heidelberg (Invercargill), Stadtteil von Invercargill, Neuseeland
 Heidelberg (Victoria), heute Stadtteil von Banyule, nördlicher Vorort von Melbourne, Victoria, Australien

Heidelberg ist der Name folgender Berge:

in Deutschland:
 Heidelberg (Thüringen) (769 m), im Thüringer Wald bei Manebach, Ilm-Kreis, Thüringen
 Heidelberg (731 m), im Oberpfälzer Wald bei Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Heidelberg (Unterharz) (558,2 m), Sachsen-Anhalt
 Heidelberg (Grabfeld) (522 m), südlich von Ostheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern – mit Sendeanlage
 Heidelberg (516,7 m), auf der Haßlacherbergkette bei Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Heidelberg (450,1 m), in Wüstenbrand, Ortsteil von Hohenstein-Ernstthal, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Heidelberg (Sulzdorf) (430,9 m), bewaldeter Ostsporn der Limpurger Berge bei Sulzdorf (Schwäbisch Hall), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heidelberg (Bramwald) (402 m), im Bramwald bei Eberhausen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Heidelberg (Sankt Martin (Pfalz)) (338,3 m), am Ostrand der Haardt (Pfälzerwald) bei Sankt Martin (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Heidelberg (336,7 m), Südausläufer des Heuchelbergs, bei Neipperg, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg – mit Burg Neipperg
 Heidelberg (Alsfeld) (318,1 m), bei Heidelbach (Alsfeld), Vogelsbergkreis, Hessen
 Heidelberg (Hambach an der Weinstraße) (313,4 m), am Ostrand der Haardt (Pfälzerwald) in Hambach an der Weinstraße, Stadtteil der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Heidelberg (Kamenz) (282,4 m), bei Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen
in Polen:
 Heidelberg, deutscher Name des Bergs Jagodna (977 m), Habelschwerdter Gebirge, mittlere Sudeten
 Heidelberg, deutscher Name des Bergs Waligóra (936 m), Waldenburger Bergland
in Tschechien:
 Heidelberg, deutscher Name des Bergs Žalý (1035 m), Riesengebirge, Bezirk Semil
in Tschechien und Polen
 Heidelberg, auch Heidelkoppe, deutscher Name des Bergs Borówkowa (polnisch) bzw. Borůvková hora (tschechisch), (899 m), Reichensteiner Gebirge;

Heidelberg ist ein Familienname:
 Heidelberg (Adelsgeschlecht), Ritteradelsgeschlecht aus der Ostschweiz
 Albert Hetényi Heidelberg (1875–1951), ungarischer Komponist
 Götz Heidelberg (1923–2017), deutscher Physiker, Konstrukteur und Unternehmer
 Kirk Heidelberg (* 1957), US-amerikanischer Football-Trainer
 Tilo Müller-Heidelberg (* 1947), deutscher Komponist

Heidelberg ist Bestandteil des Firmennamens folgender Unternehmen:
 Heidelberger Druckmaschinen, weltweit führender Hersteller von Bogenoffset-Druckmaschinen
 HeidelbergCement, im DAX gelisteter deutscher Baustoffkonzern
 Heidelberg Engineering, Hersteller von Medizingeräten für die augenheilkundliche Diagnostik
 Heidelberg Hotel, Louisiana, USA

Heidelberg ist außerdem:
 Heidelberg,  Codename für die 3. Version der Linux-Distribution Fedora Core
 Heidelberg (Hölderlin), Ode von Friedrich Hölderlin
 Heidelberg (Schiff, 1925), deutsches Kombischiff
 Arbeitslager Heidelberg, Lager für den Bau der Reichsautobahn Wien–Breslau

Siehe auch:

 Haidlberg
 Heidberg
 Heideberg
 Heidelberger
 Heidelsberg
 Heidenberg